Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2012/13 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2012/13 gemeldet wurden, sowie ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nur vier Mannschaften das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 167 der 220 gemeldeten Spieler ein, von denen 30 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Slovan Bratislava kam mit zwölf eingesetzten Spielern aus, während bei 7 Statočných Košice und beim NŠK Nitra je 16 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Zoltán Varga (ŠK Dunajská Streda) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien. Peter Michalík (ŠK Slovan Bratislava) erreichte 9 Punkte aus 11 Partien, Igor Štohl (ŠK Slovan Bratislava) und Dušan Schwarz (ŠK Doprastav Bratislava) je 8,5 Punkte aus 11 Partien. Mit Regina Pokorná (ŠK Doprastav Bratislava), Vladimír Sága, Štefan Chovanec (beide ŠK Dunajská Streda), Jozef Mokoš (NŠK Nitra), Sergej Berezjuk, Róbert Adamčík, Jozef Straka (alle TJ Slávia CAISSA Čadca), Miroslav Gruca (ŠK PK Trenčín) und Michal Hlinka (7 Statočných Košice) erreichten neun Spieler 100 %, von diesen spielten Pokorná und Sága je zwei Partien, die übrigen genannten je eine. Chovanec und Straka gewannen bei ihrem einzigen Einsatz kampflos.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2012), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2012; AUT = Österreich, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, POL = Polen, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK Slovan Bratislava

ŠK Dunajská Streda

TJ INBEST Dunajov

ŠK Doprastav Bratislava

TJ Slávia CAISSA Čadca

ŠKŠ Dubnica

7 Statočných Košice

ŠK Magic Liptov

ŠK PK Trenčín

ŠO TJ Slávia Košice

ŠK Modra

NŠK Nitra

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Saisonübersicht bei c7c5.com (englisch)
 Saisonübersicht bei chess-results.com

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2012
Schach 2013